Die Liste der von Pontiern bewohnten Orte in der Türkei listet alle 67 Orte in der Republik Türkei, in denen Pontier in nennenswerter Zahl leben, auf. Alle Orte liegen in der Schwarzmeerregion in der Provinz Trabzon. Außerdem bietet diese Liste eine Auswahl von unter Pontiern gebräuchlichen Namen der Orte. Die muslimischen Pontier blieben nach dem Vertrag von Lausanne am 30. Januar 1923 vom Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei verschont, da sie Muslime sind. Durch weitgehende Abschottung konnten Pontier ihre archaische Sprache bewahren. Die Pontier sprachen bis vor einigen Jahrzehnten überwiegend die pontische Sprache. Heutzutage sind die Sprecher, mit Ausnahme weniger Halbsprecher, nur noch ältere Sprecher und eine Weitergabe der Sprache an die jüngere Generation findet in der Regel nicht mehr statt. Das zusammenhängende Gebiet der Pontier in den Landkreisen Dernekpazarı und Köprübaşı wird Holo (pontisch Χολό Choló) genannt. Der Landkreis Çaykara bildet mit der Region Holo einen zusammenhängenden pontischen Sprachraum.

Liste

Einzelnachweise 

Liste (Humangeographie)
!
Pontos